Хесус-Мария () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Агуаскальентес. Административный центр — город Хесус-Мария.

История 
В 1699 году группа индейцев, у которых возникли проблемы с землевладельцем, потребовало от властей выделения им места, где они могли бы основать новое поселение. В 1700 году по приказу губернатора Королевской аудиенсии Гвадалахары им было выделено место, известное как Ксонакатик, где в 1701—1702 годах возникло поселение Хесус-Мария-де-лос-Долорес. В 1765 году оно получило статус города, а после революции название было сокращено до «Хесус-Мария».

В 1835 году был образован муниципалитет Агуаскальентес, и эти земли вошли в его состав. Впоследствии они были выделены в отдельный муниципалитет.

Состав 
В 2010 году в состав муниципалитета входило 346 населённых пунктов. Крупнейшие из них:

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Агуаскальентеса